Puzyry – nazwa trzech miejscowości na Białorusi.
 Puzyry – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Puzyry – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.
 Puzyry – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Krzywicze